Gluchow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Gluchow (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Andrei Walerjewitsch Gluchow (* 1972), russischer Ruderer
 Danil Gluchow (* 2000), kasachischer Nordischer Kombinierer
 Michail Sergejewitsch Gluchow (* 1988), russischer Eishockeyspieler

Gluchow ist der russische Name folgender Orte: 
 Hluchiw, Stadt in der Ukraine
 Hluchiw (Dorf), Dorf in der Ukraine

Gluchow(e) steht für:
 mittelalterlich-slawischer Name der Stadt Glauchau, Deutschland 

Siehe auch:
 Głuchów